Klubowy Puchar Świata 2015 – turniej piłkarski, który odbywał się w Japonii. Była to dwunasta edycja tego turnieju. O Klubowe Mistrzostwo Świata 2015 rywalizowało siedem drużyn: zwycięzca Ligi Mistrzów UEFA, zwycięzca Copa Libertadores, zwycięzca Afrykańskiej Ligi Mistrzów, zwycięzca Ligi Mistrzów CONCACAF, zwycięzca Ligi Mistrzów OFC, Azjatyckiej Ligi Mistrzów i przedstawiciel gospodarzy turnieju – mistrz Japonii 2015. Tytuł wywalczyła drużyna  dla której był to już 3. tytuł w historii tych rozgrywek.

Zespoły zakwalifikowane

Stadiony 
Klubowy Puchar Świata jest rozgrywany w dwóch miastach: na stadionie w mieście Jokohama oraz Osaka.

Mecze

Drabinka

Kwalifikacje

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
KLUBOWY MISTRZ ŚWIATA 2015

FC BARCELONA TRZECI TYTUŁ

Strzelcy

Nagrody

Finałowa klasyfikacja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Klubowe mistrzostwa świata w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2015 w Japonii
Piłka nożna w Japonii
Zawody sportowe w Jokohamie
Zawody sportowe w Osace